Дука́т — посёлок городского типа в Магаданской области России. Входит в Омсукчанский район и соответствующий ему муниципальный округ.

География 
Расстояние до районного центра — Омсукчана — составляет 31 км; до Магадана — 595 км.

История 

В середине 1960-х годов омсукчанскими геологами было открыто богатое рудное месторождение серебра, названное ими по старинной монете — Дукат.

Посёлок создан в 1968 году рядом с одноимённым прииском.

Статус посёлка городского типа присвоен решением Магаданского облисполкома от 19 февраля 1976 года.

Население

Ссылки 
 Улицы и индексы 
 Сайт жителей посёлка

Примечания 

Посёлки городского типа Магаданской области
Населённые пункты Омсукчанского района
Муниципальные образования Омсукчанского района
Городские поселения Магаданской области
Городские поселения, упразднённые в 2015 году